

Profile
Nume: 백일섭 / Baek Il Sub (Baek Il Seob)
Cunoscut si ca : Baek Il Sup
Profesie: Actor
Data nasterii: 1944-Jun-10
Zodie: Gemini
Grupa Sange: O

Seriale
Flames of Ambition (MBC, 2010)
The Scarlet Letter (MBC, 2010)
Please Marry Me (KBS2, 2010)
A Man Called God (MBC, 2010)
Doenjang-gun and Natto-jjang's Marriage War (MBC, 2010)
The Woman Who Still Wants To Marry (MBC, 2010)
Father's House (SBS, 2009)
The Sons of Sol Pharmacy House (KBS2, 2009)
Bittersweet Life (MBC, 2008)
Mom Has Grown Horns (KBS2, 2008)
Bad Woman, Good Woman (MBC, 2007)
My Love (SBS, 2006)
Special of My Life (MBC, 2006)
Love Can't Wait (MBC, 2006)
Let's Go To The Beach (SBS, 2005)
Papa Sea (MBC, 2004)
My Lovely Family (KBS1, 2004)
Pretty Woman (MBC, 2004)
Wedding Gift (KBS2, 2003)
Bodyguard (KBS2, 2003)
Golden Pond (SBS, 2002)
Golden Wagon (MBC, 2002)
Glass Slippers (SBS, 2002)
Mina (KBS2, 2001)
Fox and Cotton Candy (MBC, 2001)
Legend (SBS, 2001)
Fireworks (SBS, 2000)
Loving You (MBC, 1999)
Kaist (SBS, 1999)
My Love by My Side (KBS1, 1998)
Seven Brides (7인의 신부) (SBS, 1998)
Salted Mackerel (MBC, 1996)
Do You Remember Love (MBC, 1995)
Way of Living: Woman (SBS, 1994)
Sons and Daughters (MBC, 1992)
Love on a Jujube Tree (KBS, 1990)

Filme
Scout (2007)
Underground Rendez-vous (2007)
Sorrow Even Up in Heaven (2007)
Hotel M: Gangster's Last Draw (2007)
Sexy Teacher (2006)
Lump Sugar (2006)
Hanbando (2006)
Oh! My God (2006)
Marrying the Mafia II (2005)
My Boyfriend is Type-B (2005)
Spy Girl (2004)
My Tutor Friend (2003)
Marrying the Mafia (2003)
No Blood No Tears (2002)

Legături externe 
Profile (nate)

Actori sud-coreeni